

Населені пункти та їхні частини
 Валерянув — село в гміні Одживул Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Валерянув — село в гміні Козьмін-Велькопольський Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Валерянув — частина села Ясьонна в гміні Білобжеґі Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Валерянув — частина села Янув у гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Валерянув — колонія в гміні Сосновиця Парчівського повіту Люблінського воєводства

Примітки